Jäsning kan ha betydelsen:
 Jäsning eller fermentering innebär ofullständig oxidation av organiska föreningar i frånvaro av syre.
 En process där plast eller gummi expanderar (skumning) till cellplast respektive cellgummi.

Referenser